Stati Uniti d'America
 Ramah – città della Contea di El Paso, Colorado
 Ramah – census-designated place della Contea di McKinley, Nuovo Messico

Altro 
 Ramah – città nel territorio di Beniamino nei pressi di Betel in Israele